Đuro VI. može značiti:

 Đuro VI., kralj Ujedinjenog Kraljevstva
 Đuro VI. Gruzijski